Puskás Tamás (1959) színész, rendező, a Centrál Színház korábban Vidám Színpad igazgatója, a Budapesti Katona József Színház alapító tagja. 
Puskás Tamás orvos